Waldman ist der Familienname folgender Personen:

 Adelle Waldman (* 1977), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Amy Waldman (* 1969), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Anne Waldman (* 1945), US-amerikanische Dichterin 
 Ayelet Waldman (* 1964), US-amerikanische Schriftstellerin
 Debora Waldman (* 1977), brasilianisch-israelische Dirigentin
 Eliezer Waldman (1937–2021), israelischer Politiker und Rabbiner
 Louis Waldman (1892–1982), US-amerikanischer Politiker und Anwalt
 Marian Waldman (1924–1985), kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Max Waldman (1919–1981), US-amerikanischer Fotograf
 Myron Waldman (1908–2006), US-amerikanischer Trickfilmanimateur

Siehe auch:
 Waldmann